Attard peut désigner :
 Emilio Attard (1915-1997), avocat et homme politique espagnol ;
 Isabelle Attard (1969-), femme politique française

Nom composés
 John Attard-Montalto (1943-), homme politique maltais.
 Barbara Haworth-Attard (1954-), écrivaine canadienne ;

Autres 
 Ħ'Attard, localité de Malte

Homonymie de patronyme maltais